Glutinoagger är ett släkte av svampar. Glutinoagger ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Glutinoagger